Comisión Nacional de Energía (CNE) puede referirse a:

 Comisión Nacional de Energía (Chile)
 Comisión Nacional de Energía (España)
 Comisión Nacional de Energía (Nicaragua)